Philippos (), Sohn des Balakros, war ein Feldherr Alexanders des Großen im 4. vorchristlichen Jahrhundert.

Während des Balkanfeldzuges Alexanders 335 v. Chr. wird Philippos erstmals genannt, als er gemeinsam mit Meleagros den eroberten Tross der Geten nach Makedonien zurückführte. Zu Beginn des Asienfeldzuges 334 v. Chr. führte er eine taxis der pezhetairoi in der Schlacht am Granikos. In der Schlacht bei Gaugamela 331 v. Chr. wird er bei Diodor und Curtius Rufus im Kommando über das Amyntas-Bataillon der pezhetairoi genannt, wenngleich Arrian in dieser Position Simmias, den Bruder des Amyntas, nennt. Die Geschichtsforschung neigt jedoch den Angaben von Diodor und Curtius Rufus zu, da Simmias für diese bedeutende Schlacht vermutlich noch zu jung und unerfahren für ein Kommando über eine Taxis der makedonischen Phalanx gewesen sein dürfte.

Philippos, Sohn des Balakros, wird nach Gaugamela nicht mehr erwähnt, Amyntas hatte das Kommando über seine Einheit wieder übernommen. Waldemar Heckel hält es jedoch für möglich, dass Philippos mit jenem gleichnamigen Leibwächter (Somatophylax) des Königs Alexander IV. Aigos und späteren Anhänger des Demetrios Poliorketes identisch ist, der in einer Inschrift in Athen namentlich genannt wird. Philippos hätte demnach also über den Asienfeldzug hinaus bis etwa 301 v. Chr. gelebt.

Familiäre Herkunft 
Waldemar Heckel hält es für wahrscheinlich, dass Philippos der Sohn des Alexander-Leibwächters und Satrapen von Kilikien, Balakros, Sohn des Nikanor, aus einer früheren ersten Ehe war. Die demnach zweite Frau jenes Balakros, Phila, Tochter des Antipatros, dürfte als seine Mutter zu jung gewesen sein. Auch hätte Philippos einen älteren Vollbruder namens Nikanor gehabt, der mit dem späteren strategos des Antigonos Monophthalmos (Nikanor) identisch gewesen wäre.

Literatur 
 A. B. Bosworth: A New Macedonian Prince. In: The Classical Quarterly. Bd. 44, 1994, S. 57–65.
 Waldemar Heckel: Who’s who in the age of Alexander the Great. Prosopography of Alexander’s empire. Blackwell, Oxford 2006, ISBN 978-1-4051-1210-9, S. 211–212.
 Waldemar Heckel: Nicanor Son of Balacrus. In: Greek, Roman, and Byzantine Studies. Bd. 47, 2007, S. 401–412 (PDF-Datei).

Einzelnachweise 

Militärperson (Makedonien)
Person im Alexanderzug
Geboren im 4. Jahrhundert v. Chr.
Gestorben im 4. oder 3. Jahrhundert v. Chr.
Mann